

Sans-dent 
 Sans-dent, désigne un édenté, c'est-à-dire une personne qui a perdu des dents, qu'il s'agisse d'un malade, ou encore d'un bébé. 
 Sans-dent, désigne une expression populaire, vieille de plus de cinq siècles et dont la signification a fortement évolué, passant de « sans force », à « vieux » et enfin à « pauvre ».

Sans-dents 
 Sans-dents est une chanson d'Axiom datant de 2014.

Les Sans-dents 
 Les Sans-Dents  (avec un « S » et un « D » majuscules) sont des mouvements de protestations contre le président français François Hollande, nés en , à la suite de la publication du livre Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler.
 Les Sans-dents est une chanson des Glochos datant de 2014.

Autre 
 Au nom des Sans Dents, un livre de Joey C.K. AMO publié à peine un mois après le polémique du livre de Valérie Trierweiler, soit le .
 Toothless, littéralement Sans-dent, est un téléfilm américain diffusé en 1997.

Voir aussi

Notes et références